Llista d'asteroides del 83.001 al 84.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 83001–83100 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 83101–83200 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 83201–83300 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 83301–83400 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 83401–83500 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 83501–83600 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 83601–83700 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 83701–83800 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 83801–83900 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 83901–84000 [ edit]